Acanthodium može označavati:
 Acanthodium Mitt., ilegitimni naziv roda u biljnoj porodici Sematophyllaceae Broth.
 Acanthodium (Acanthaceae)  Delile, biljni rod u porodici Acanthaceae.